Das Stan James World Matchplay 2008 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 20. bis zum 26. Juli 2008 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger James Wade zog erneut ins Finale ein, unterlag dort jedoch Phil Taylor, der seinen insgesamt neunten Titel gewinnen konnte.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 300.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2008 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Raymond van Barneveld
 James Wade
 John Part
 Terry Jenkins
 Roland Scholten
 Andy Hamilton
 Adrian Lewis
 Colin Lloyd
 Wayne Mardle
 Peter Manley
 Dennis Priestley
 Alan Tabern
 Ronnie Baxter
 Kevin Painter
 Colin Osborne

Top 16 der Players Championship Order of Merit
 Mervyn King
 Chris Mason
 Vincent van der Voort
 Denis Ovens
 Wayne Jones
 Mark Dudbridge
 Andy Smith
 Kevin McDine
 Mark Walsh
 Matt Clark
 Steve Beaton
 Michael van Gerwen
 Tony Eccles
 Alex Roy
 Mark Frost
 Adrian Gray

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartsdatabase.co.uk

2008
Dartveranstaltung 2008
Dartwettbewerb in Blackpool